Северная область — административно-территориальная единица. Может означать:
 Северная область (1918—1920) — территория, контролируемая войсками Антанты и Белым движением на северо-западе России со 2 августа 1918 года по февраль 1920 года.
 Северная область (1933—1934) — административно-территориальная единица РСФСР на Северном Кавказе.
 Северная область (1936—1937) — административно-территориальная единица на северо-западе РСФСР с 5 декабря 1936 года по 23 сентября 1937 года.
 Союз коммун Северной области (Северная область) — административно-территориальная единица на северо-западе РСФСР с мая 1918 года по февраль 1919 года.
 Северная область (Буркина-Фасо)
 Северная область (Гана) — область Ганы.
 Северная область (Манитоба)
 Северная область (Уганда)

См. также 
 Северный край